Viverroidea — інфраряд, що містить родину віверових (Viverridae), а також надродину мангустуватих (Herpestoidea).

Інфраряд містить 4 сучасні родини й 82 види: 
 Віверові (Viverridae), 14 родів, 36 видів — Африка, південь Європа, південь Азії
 Гієнові (Hyaenidae), 4 роди, 4 види — Африка, південь Азії
 Мангустові (Herpestidae), 15 родів, 35 видів — Африка, південь Європа, південь Азії
 Фаланукові (Eupleridae), 7 родів, 7 видів — Мадагаскар

Класифікація 
Філогенетичні взаємозв'язки Viverroidea показані на такій кладограмі:

Примітки 

Систематика ссавців